Pekkala ist der Familienname folgender Personen:

 Ahti Pekkala (1924–2014), finnischer Politiker, Finanzminister
 Mauno Pekkala (1890–1952), finnischer Ministerpräsident
 Olli Pekkala (* 1987), finnischer Skispringer
 Pekka Pekala (* ?), finnischer Politiker 
 Tomi Pekkala (* 1988), finnischer Eishockeyspieler
 Vilho Pekkala (1898–1974), finnischer Ringer